Peangtarn Plipuech e Jessy Rompies erano le campionesse in carica, ma Rompies ha scelto di non partecipare a questa edizione. Plipuech ha fatto coppia con Moyuka Uchijima, ma sono state sconfitte in finale da Varvara Flink e Coco Vandeweghe.

Teste di serie 

  Natela Dzalamidze /  Kamilla Rachimova (semifinale)
  Amina Anšba /  Jana Sizikova (quarti di finale)

 Anna Blinkova /  Greet Minnen (primo turno)
 Astra Sharma /  Aldila Sutjiadi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thoreau Tennis Open 2022